Sulley ist der Familienname von

 Arthur Sulley (1906–1994), britischer Ruderer
 Nuru Sulley (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Sadam Sulley (* 1996), ghanaischer Fußballspieler